Cattabriga è un marchio italiano appartenente ad Ali Group con sede ad Anzola dell'Emilia, specializzato nella produzione e commercializzazione di macchine per gelati. È la prima azienda al mondo ad aver ideato, prodotto e commercializzato macchine per la produzione del gelato e, attualmente, ricopre un ruolo leader in questo settore.

Storia

Otello Cattabriga e il suo brevetto 
Il 1 ottobre 1927 Otello Cattabriga fonda in via San Mamolo a Bologna la ditta Officine Meccaniche Otello Cattabriga. La spinta imprenditoriale nasce dall’idea di una macchina che meccanizzi la produzione del gelato, imitando il movimento stacca – dalle pareti dell’ambiente di lavorazione del gelato – e spalma – sul fondo della stessa la miscela che si va congelando, permettendo al gelato di prendere consistenza e di assorbire aria.

L’idea viene presentata al ministero dell’industria di quel tempo ed ottiene il brevetto di quella che viene definita "una vite senza fine": un elemento capace di arrivare a fine corsa e tornare indietro senza per questo interrompere la rotazione della pala, e quindi il movimento della macchina, e quindi la produzione del gelato.

È rivoluzionario per i tempi, ed infatti Cattabriga ha un successo immediato, seppure non abbia neppure un dipartimento commerciale, ma si limiti a contare sul passaparola tra i gelatieri che vogliono l’aiuto della sua macchina.

Introduzione del motore nelle macchine per il gelato artigianale 
La prima macchina Cattabriga manca di due elementi apparentemente fondamentali: il motore e l'impianto frigorifero; quanto al compressore, sarà impossibile considerarne l’introduzione per quasi vent’anni, finché i principi della refrigerazione industriale non rivoluzioneranno il settore. In questa fase, le macchine vengono vendute su un cavalletto, e vengono successivamente infilate in un banco a salamoia preesistente o costruito appositamente.

Passano pochi anni e Cattabriga arriva alla sua prima innovazione; le macchine montano ora un motore che le rende indipendenti. Per il resto, la macchina mantiene il principio della vite senza fine che però è ora protetta e non direttamente accessibile dalle mani dell’utente.

Anni '70 
Agli inizi degli anni '70 Cattabriga si sposta in una fabbrica in via Cairoli. Tra il 1971 ed il 1972 il nuovo management si arricchisce di figure chiave, ed inizia la svolta che porterà Cattabriga a scalare posizioni nelle classifiche di settore.

Iceteam 1927 
Il Gruppo che oggi incorpora Cattabriga si chiama Iceteam 1927 e nasce nel 2010.

Iceteam 1927 assomma Cattabriga, pilastro fondante del nuovo assetto, ad altri 3 marchi storici del mondo della gelateria: Coldelite, Promag e Ott-Freezer.

Nel 2017 Iceteam 1927 celebra i 90 anni del marchio Cattabriga consolidando il proprio ruolo di leader di mercato.

Note 

Aziende della città metropolitana di Bologna
Aziende alimentari italiane